Wujězd (sorbisch für Ausfahrt, Durchfahrt) ist der sorbische Name folgender Orte:
 Uhyst am Taucher, Gemeinde Burkau, sorb. Horni Wujězd
 Uhyst (Spree), Gemeinde Boxberg, sorb. Delni Wujězd
 Breitendorf, Gemeinde Hochkirch, sorb. Wujezd